Нельсон, Ричард:
 Нельсон, Ричард (экономист) (род. 1930) — американский экономист.
  (, род. 1950) — американский драматург.